Iri kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Evrótas Potamós, vattendrag,

Se även
 IRI – flera betydelser

Robotskapade Greklandförgreningar